Het Europese kampioenschap allround in 1912 werd van 16 tot 17 februari 1912 verreden op het Östermalms Idrottsplats in Stockholm.
De titelhouder was de Rus Nikolaj Stroennikov die in 1911 Europees kampioen werd in het Hamar Stadion in Hamar. De Noor Oscar Mathisen werd voor de tweede keer kampioen, door het winnen van alle afstanden.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1912
Langebaanschaatsen in 1912
Schaatsen in Zweden
Sportevenement in Stockholm
Schaatsen